George Young (musicus), een Australisch musicus
 George Young (politicus), een Brits politicus